ASCB ist die Abkürzung für

 Accademia di San Carlo Borromeo, eine kirchliche wissenschaftliche Akademie in Mailand
 American Society for Cell Biology, eine US-amerikanische Fachgesellschaft auf dem Gebiet der Zellbiologie

Abkürzung